Jingu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jingu (socken), Sichuan, 
 Jingu (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,17, long 118,12), 

Robotskapade Kinaförgreningar